Clavel de sapo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Senecio jacobaea.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.